Naselja u Sloveniji
 Dolič (Destrnik, Slovenija), naselje u općini Destrnik
 Dolič (Kuzma, Slovenija), naselje u općini Kuzma
 Gornji Dolič, naselje u općini Mislinja
 Spodnji Dolič, naselje u općini Vitanje